Aadland ist der Familienname folgender Personen:

 Beverly Aadland (1942–2010), US-amerikanische Schauspielerin
 Eivind Aadland (* 1956), norwegischer Violinist und Dirigent
 Thomas Vernon Aadland (* 1950), US-amerikanischer Theologe der luth. Kirche
 Tom Roger Aadland (* 1964), norwegischer Sänger und Texter